Кошерница:

 Кошерница — село в Криулянском районе Молдавии.
 Кошерница — село во Флорештском районе Молдавии.